Delitto per procura (Murder by Proxy) – film del 1954 diretto da Terence Fisher
 Sei un dritto, Mike Shayne! (Murder by Proxy) – romanzo di Brett Halliday del 1962